Kumashiro bezeichnet:
 Akihiko Kumashiro (* 1940), japanischer Politiker
 Masato Kumashiro (* 1989), japanischer Baseballspieler
 Tatsumi Kumashiro (1927–1995), japanischer Filmregisseur
 (200234) Kumashiro, Asteroid, benannt nach Masato Kumashiro